Der Afrika-Cup 1963 (engl.: African Cup of Nations, franz.: Coupe d’Afrique des Nations) war die vierte Ausspielung der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft im Fußball und fand vom 24. November bis zum 1. Dezember in Ghana statt. Organisiert vom afrikanischen Fußball-Kontinentalverband Confédération Africaine de Football (CAF) nahmen erstmals sechs Mannschaften Äthiopien, VA Republik (Ägypten und Syrien), Ghana, Nigeria, Sudan und Tunesien teil. Gespielt wurde mit zwei Gruppen zu je drei Teams. Die beiden Gruppensieger bestritten das Finale, die Gruppenzweiten das Spiel um Platz 3. Wie im Vorjahr fand eine Qualifikation zur Reduzierung des Teilnehmerfeldes von zehn Bewerber auf die sechs Endrundenteilnehmer statt, wobei Gastgeber Ghana und Titelverteidiger Äthiopien automatisch qualifiziert waren. Die Spiele der Endrunde wurden im Accra Sports Stadium in Accra und im Kumasi Sports Stadium in Kumasi ausgetragen.

Die Mannschaft des Gastgebers konnte erstmals den Titel gewinnen und wurde Afrikameister im Fußball.

Qualifikation 

|}

Das Turnier

Gruppe A 
Alle Spiele fanden in Accra statt.

|}

Gruppe B 
Alle Spiele fanden in Kumasi statt.

|}

Spiel um Platz drei 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Spieldetails auf rsssf.com (englisch)

1963
Afrikacup 1963
Afrikacup
Sportveranstaltung in Accra
Sportveranstaltung in Kumasi